Le Clydesdale est un ancien district écossais.

Sport 
 Le Clydesdale FC est un ancien club écossais de football.
 Le Toowoomba Clydesdales est un club australien de rugby à XIII.

Divers 
 Le Clydesdale est une race de chevaux de trait originaire d'Écosse.
 La Clydesdale Bank est une banque écossaise.